Witham est un nom qui peut faire référence à  :

Toponymie

Witham, une ville anglaise du comté d'Essex
 Witham, circonscription électorale britannique qui y est liée
 Witham Friary, une paroisse civile du Somerset
 Witham, une rivière du Lincolnshire
 RAF North Witham, terrain d'aviation militaire de l'armée de l'air britannique (Royal Air Force), durant la Seconde Guerre mondiale, situé près de cette rivière.

Patronymes 
 , footballeur professionnel.
 , comédien américain.
 , évêque du .
 , paléontologue du .
 , joueur de football américain.
 , chancelier de l'échiquier du .
 , archidiaconé du .

Homonymie
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme